

Namibia 
 Königstein – najwyższy szczyt w masywie Brandberg

Niemcy 
 Königstein im Taunus – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hochtaunus
 Königstein/Sächsische Schweiz – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Königstein – twierdza w mieście w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Königstein – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach
 Königstein – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach
 Königstein/Sächs. Schweiz – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Osoby 
 Horst Königstein – niemiecki reżyser teatralny

Zobacz też 
 Königsstein